Niemcy:
 Stuttgart-Zuffenhausen – okręg administracyjny Stuttgartu
 Stuttgart-Zuffenhausen – stacja kolejowa w Stuttgarcie